Enkelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Enkelmann (* 1958), deutscher Politiker (SPD) und thüringischer Landtagsabgeordneter
 Aris Enkelmann (* 1964), deutscher Florettfechter
 Dagmar Enkelmann (* 1956), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Karl-Erik Enkelmann (* 1987), deutsch-norwegischer Jazz-Kontrabassist
 Kurt Enkelmann (1920–2004), deutscher Politiker (SED)
 Nikolaus B. Enkelmann (1936–2017), deutscher Erfolgs- und Persönlichkeitstrainer
 Siegfried Enkelmann (1905–1978), deutscher Fotograf
 Uwe Enkelmann (bekannt als Uwe Bohm; 1962–2022), deutscher Schauspieler
 Wolf Dieter Enkelmann (* 1955), deutscher Philosoph, Ökonom